Rosa-branca é o nome vulgar das seguintes espécies de plantas:
 Hibiscus mutabilis ou rosa-louca
 Guarea guidonia ou carrapeta-verdadeira

Ver também 
 Rosa Branca

Desambiguação